La Estación Pensilvania de Pennsylvania Station o Penn Station puede referirse a:

 Estación Pensilvania (Nueva York) en la Ciudad de Nueva York.
 Estación de la Calle 30 en Filadelfia y conocida anteriormente como Estación Pensilvania.
 Estación Pensilvania (Baltimore) en Baltimore, Maryland.
 Estación Pensilvania (Harrisburg) en Harrisburg, Pensilvania.
 Estación Pensilvania (Pittsburgh) en Pittsburgh, Pensilvania.
 Estación Pensilvania (Cleveland) en Cleveland, Ohio.
 Estación Pensilvania (Cincinnati) en Cincinnati, Ohio.
 Estación Pensilvania (Newark) en Newark, Nueva Jersey.
 Estación Pensilvania (Hobart) en Hobart, Indiana.